Demone – entità soprannaturale della cultura religiosa e della filosofia greca
Demone – nelle religioni abramitiche, entità angelica decaduta; o più genericamente, spirito del male
Demone – creatura mitico-leggendaria nei testi religiosi ebraici
Demone – in informatica, un tipo di programma non interattivo dei sistemi operativi Unix e Unix-like
Demone – nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, essere nativo dell'Abisso
Demone – singolo di MamboLosco del 2021

Pagine correlate 
Il demone
Demoni